Areopag bezeichnet
 den Hügel Areopag in Athen und den nach ihm benannten antiken Gerichtshof,
 den Areopag (Neuzeit), den Obersten Gerichtshof des modernen griechischen Staates.
 Stiftelsen Areopagos, norwegische Stiftung